Schloss Reifenstein 

steht für:
 Burg Reifenstein (auch Schloss Reifenstein, italienisch: Castel Tasso) im Wipptal, Gemeinde Freienfeld bei Sterzing in Südtirol, Italien.
 Schloss Reifenstein (Slowenien) (slowenisch: Grad Rajfenštajn), ehemaliges Schloss, im 17. Jahrhundert zurückgebaut als Gut Blagova (Dvorec Blagovna), Goričica, (dt. Goritzdorf), Gemeinde Šentjur pri Celju (dt. Sankt Georgen bei Cilli), Slowenien